2 miejscowości w Polsce:
 Liskowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Białogard
 Liskowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Rąbino